Planta — в переводе с латыни «Растение»

 Planta (журнал) — ежемесячный рецензируемый ботанический журнал
 Planta (альбом) — четвёртый студийный альбом группы Cansei de Ser Sexy